Список национальных птиц, большинство из которых являются официальными, но имеются и неофициальные.

Национальные птицы

См. также 
 Список птиц — эмблем Австралии

Примечания 

Списки птиц